Béatrice Fresko-Rolfo (1969), femme politique monégasque,
 Roberto Rolfo est un sportif sur deux roues,
 le cycliste Joseph Rolfo était un coureur d'avant-guerre,
  est en espéranto une variante du prénom Ralph.